

Geografija

Velika Britanija

 Medway (Kent), konurbacija i unitarna uprava u Kentu
 Medway (Izborna jedinica britanskog parlamenta)
 Medway, luke u Kentu
 Tunel Medway, tunel ispod rijeke Medway povezuje Strood s Chathamom
 Medway UTC, srednja škola prijašnjeg naziva University Technical College in Chatham
 City of Rochester-upon-Medway (1974. – 1998.), naslijedio ga Medway u Kentu
 Medway (rijeka u Kentu), u Sussexu i Kentu

Sjedinjene Američke Države

 Medway, Kansas, u Medway Townshipu u okrug Hamilton u Kansasu
 Medway, Maine, grad u okrugu Penobscot u Maineu
 Medway, Massachusetts, grad u okrugu Norfolk u Massachusettsu
 Medway (stanica), željeznička stanica u Medwayu u Massachusettsu
 Medway, New York, naseljeno mjesto u okrugu Greene u saveznoj državi New York
 Medway, Ohio, neuključeno područje u okrugu Clark u Ohiou
 Medway (Mount Holly, South Carolina), plantaža upisana u NRHP (National Register of Historic Places) Južne Karoline
 Medway, Vermont, stari naziv grada Mendon, Vermont u okrugu Rutland u Vermontu

Druga mjesta

 Medway, Novi Južni Wales, selo u Southern Highlandsu u Australiji
 Medway, Nova Scotia, četvrt u regiji općine Queens u Kanadi
 Medway Community Forest, šumarski pilot-projekt u Novoj Škotskoj u Kanadi

Rijeke

 Medway Creek (Ontario), Kanada
 Medway (rijeka u Novoj Škotskoj), Kanada
 Medway (rijeka u Kentu), Engleska
 Medway (rijeka na Novom Zelandu)
 Medway (rijeka u Georgiji), SAD

Transport

Zrakoplovi

 Medway Microlights, britanski proizvođač zrakoplova
 Medway Av8R, mikrolaki avion
 Medway EclipseR, mikrolaki avion

Brodovi

 Medway (brod iz 1801.), porinut 1801. u Fort Williamu u Kolkati u Indiji
 Medway (brod iz 1810.), porinut 1810. u Frindsburyu u Kentu u Engleskoj
 Medway (1902.), četverojarbolni jedrenjak, izgradili ga 1902. A. McMillan & Son u Dumbartonu u Škotskoj
 HMS Medway, ime mnogih brodova Kraljevske mornarice Ujedinjenog Kraljevstva

Ostali transport

 Rolls-Royce Medway, motor koji je Rolls-Royce projektirao, proizveo i testirao početkom 1960-ih

Ljudi

 Medway (DJ), Jesse Skeens, američki DJ i glazbeni producent
 Barun Medway, počasna titula dana najstarijem sinu grofa od Cranbrooka
 Gathorne Gathorne-Hardy, 1. grof od Cranbrooka (1814. – 1906.), britanski političar konzervativne stranke
 John Gathorne-Hardy, 2. grof of Cranbrooka (1839. – 1911.), član parlamenta

Vidi još

 Bitka na Medwayu, 43. godine, tijekom rimske invazije na Britaniju
 Napad na Medway, 1667. godine za vrijeme Drugog anglo-nizozemskog rata